Marquès de d'Alfarràs és un títol nobiliari concedit per Felip V d'Espanya l'any 1702 a Pere de Ribes-Vallgornera i de Boixadors.

Història 
Al juny del 1400 la Paeria de Lleida vengué la regió d'Alfarràs per 50.000 sous al qui fou paer en cap, Bernat de Boixadors. El 1441 Miquel de Boixadors també era senyor d'Andaní. Els Boixadors van continuar en la baronia d'Alfarràs fins al , quan passà als Desvalls.

Pere de Ribes-Vallgornera i de Boixadors aconseguí el 1702 el títol de marquès d'Alfarràs, concedit per Felip V.

En la segona meitat del  el noble barceloní Joan Antoni Desvalls i d'Ardena, sisè marquès de Llupià i quart del Poal, va casar-se amb Teresa de Ribes i d'Olzinelles, pubilla del darrer Ribes-Vallgornera, esdevenint d'aquesta manera marquès consort d'Alfarràs. S'establí a Barcelona, on va construir el laberint d'Horta, i juntament amb altres personalitats de l'època constituí la “Conferència Física”, una societat científica que s'ocupava de les ciències naturals i ciències exactes. Aquesta societat es transformà posteriorment en la Reial Acadèmia de Ciències Naturals i Arts, de la que en fou secretari i vicepresident. En la Guerra del Francès contribuí a la resistència contra les tropes napoleòniques amb béns propis. Durant aquesta guerra, el 22 d'octubre de 1809, els sometents d'Àger, les Avellanes i Almenar, comandats per Manuel Blavia, es concentraren a Alfarràs per protegir el pont sobre la Noguera.

Alfarràs fou de la senyoria dels Desvalls, marquesos d'Alfarràs, fins a l'extinció de les senyories. En endavant, si bé perderen la senyoria, conservaren el títol nobiliari fins a l'actualitat.

Un marquès d'Alfarràs fou membre del consell de la Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de Barcelona, fundada el 1844.

Des de mitjan , el panteó familiar és al Cementiri del Poblenou de Barcelona (Dep. I, illa 3a exterior, núm. 413-414).

Marquesos d'Alfarràs

Referències 

Alfarras
Alfarràs